Lijst van rijksmonumenten in Montferland#Stokkum
Lijst van rijksmonumenten in Hof van Twente#Stokkum